Uckington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Uckington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)